Стрижак — украинская фамилия. Известные носители:

 Стрижак, Алексей Сильвестрович (1925—2006) — украинский языковед-ономаст, общественный деятель, член «Руха», кандидат филологических наук.
 Стрижак, Андрей Андреевич (род. 1947) — судья Конституционного суда Украины, бывший председатель Конституционного суда Украины.
 Стрижак, Вероника Николаевна (Ника Стрижак; род. 1962) — российский кинорежиссёр-документалист, телеведущая.
 Стрижак, Инна Викторовна (род. 1985) — украинская спортсменка (лёгкая атлетика).
 Стрижак, Леон Абрамович (1927—2009) — ведущий переводчик-синхронист с японского и на японский язык, доцент ИСАА.
 Стрижак, Олег Всеволодович (1950—2017) — российский писатель, поэт, режиссёр документальных фильмов и радиоведущий.
 Стрижак, Михаил Васильевич (1918—2000) — советский борец вольного и классического стилей.
 Стрижак, Николай Георгиевич (1927—2003) — советский и российский художник-график, искусствовед, военный инженер, педагог и журналист.
 Стрижак, Павел Григорьевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Стрижак, Яков Андреевич (1891—1924) — российский и советский деятель государственной охраны и военный деятель, первый комендант Московского Кремля.

Примечания